Дайзенхофер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дайзенхофер, Иоганн (род. 1943) — немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1988 года.
 Дайзенхофер, Эдуард (1909—1945) — оберфюрер СС, командир ряда дивизий СС, кавалер рыцарского креста.